

Трі-Оукс — селище, штат Мічиган
 Трі-Оукс — переписна місцевість, штат Флорида